Restaurationen kan henvise til:

 Restaurationen (København) – en restaurant i København
 Restaurationen i England – monarkiets genindførelse i England ved Kong Karl 2.s tronbestigelse i 1660 efter den Engelske Borgerkrig
 Restaurationen i Frankrig – en periode i Frankrigs (og Tysklands) historie fra Napoleons fald i 1814 til kong Ludvig-Filips indsættelse som konge, kendetegnet ved ønske om at omgøre den franske revolutions reformer og så vidt som muligt genindføre absolut monarki og adelsprivilegier
 Meiji-restaurationen – en række begivenheder, der i 1867-1869 førte til et gennemgribende skift i Japans politiske og samfundsmæssige struktur og overgang fra en feudale samfundsstruktur til en moderne samfundsorden

Se også 
 Restauration